Black Star Line ist der Name folgender Reedereien:

 Williams & Guion Black Star Line, Reederei mit Sitz in New York (1848–1866)
 Black Star Line (Vereinigte Staaten), Reederei mit Sitz in Delaware (1919–1922)
 Von Marcus Garvey gegründete Reederei zur Rückkehr der Schwarzen nach Afrika 
 Black Star Line (Ghana), ghanaische Staatsreederei (1957–1982)